Invalidenhaus steht für:

 Invalidenhaus Berlin, eine der ältesten deutschen Einrichtungen dieser Art für Kriegsopferfürsorge oder Kriegsopferversorgung
 Invalidenhaus (Wien), war eine Versorgungsanstalt für Militärinvaliden in Wien-Landstraße

Siehe auch:

 Hôtel des Invalides, im 7. Arrondissement, Paris